The Pleasure and the Greed è il secondo album in studio del gruppo rock canadese-statunitense Big Wreck, pubblicato nel 2001.

Tracce

Formazione
Ian Thornley — voce, chitarra, tastiera
Brian Doherty — chitarra
David Henning — basso
Forrest Williams — batteria

Collegamenti esterni